Хёрниг ()— немецкая фамилия.

Известные носители 

 Хёрниг, Кароль (1840—1917) — австро-венгерский кардинал. Епископ Веспрема.
 Хёрниг, Отто Уильям — космонавт США.